Loup (franz. für Wolf) steht für:

 Loup (Fluss), Fluss in Frankreich
 Loup County, Nebraska, Vereinigte Staaten

Personen:
 Lupus von Troyes (Loup I.) (383–478), Bischof von Troyes
 Douna Loup (* 1982), Schweizer Schriftstellerin
 Gert Kollmer-von Oheimb-Loup (1949–2021), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Jess A. Loup (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Ully Loup (* 1961), deutscher Illusionist

Siehe auch:
 Saint Loup
 Loup Township
 Loup de mer, Fischfamilien
 L’œil du loup (Das Auge des Wolfes), Roman von Daniel Pennac (1984)
 La Loupe, Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich
 Loupes, Gemeinde im Département Gironde, Frankreich